Candala bezeichnet:

Chandala (Sanskrit: चाण्डाल, cāṇḍāla)
Qandala